Васи́лий Миха́йлович Алексе́ев:
 Алексеев, Василий Михайлович (1881—1951) —  российский филолог-китаист, переводчик.
 Алексеев, Василий Михайлович (1900—1944) — гвардии генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза.